Dit is de wereldranglijst van augustus 2010 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 11 augustus 2010.

Mannen 08